La ratatouille est une spécialité culinaire française d'origine provençale.

Ratatouille est aussi un film d'animation des studios Pixar, réalisé par Brad Bird et sorti en 2007. Il a inspiré :
 Ratatouille est un jeu vidéo sorti en 2007 ;
 Ratatouille : Cuisine en délire est un jeu vidéo sorti en 2008 ;
 Ratatouille : L'Aventure totalement toquée de Rémy est un parcours scénique du parc Walt Disney Studios à Disneyland Paris, ouvert en 2014.